Uma fonte de dados (do inglês data source) é qualquer um dos seguintes tipos de fontes para (sobretudo) dados digitalizados:

 um banco de dados
 na plataforma de software Java, datasource é um nome especial para a configuração de conexão a um banco de dados de um servidor
 um arquivo de computador
 um stream de dados

Desambiguação